Ján Kozák (1954), calciatore cecoslovacco
Ján Kozák (1980), calciatore slovacco